2 Cherstoński Pułk Konny
 5 Cherstoński Pułk Konny